Кастория — греческий топоним. Может означать:

 Кастория — город.
 Кастория (дим) — община (дим).
 Кастория (ном) — ном.
 Кастория (озеро) — озеро.
  — футбольный клуб.

См. также 
 Аристотелис (аэропорт)